Kibor ist der Familienname folgender Personen:

 Alice Jepkemboi Kibor (* 1992), kenianische Langstreckenläuferin
 Anne Jelagat Kibor (* 1969), kenianische Marathonläuferin
 Joseph Kibor Katulit (* 1972) kenianischer Langstreckenläufer
 Willy Kibor Koitile (* 1986), äthiopischer Marathonläufer

KIBOR ist die Abkürzung für:
 Katholisches Institut für berufsorientierte Religionspädagogik

KIBOR